El término (El) cisne negro -en inglés: (The) Black Swan- puede referirse a:

Economía
 Teoría del cisne negro, teoría económica y sociológica desarrollada por Nassim Taleb sobre sucesos sorpresivos de gran impacto.

Zoología 
 el cisne negro, una especie de cisne, endémica de Australia;

Cine y televisión 
 The Black Swan/El cisne negro (1942), película estadounidense de piratas;
 Black Swan/Cisne negro/El cisne negro (2010), película estadounidense de suspense psicológico;
 Black Swan/Cisne negro, cuarto episodio de la 1.ª temporada de la serie de televisión FlashForward;

Música 
 Black Swan (en español 'Cisne Negro'), canción de la banda de Thrash Metal, Megadeth. Del disco "Th1rt3en", publicado en 2011
 Black Swan (en español 'Cisne negro'), título del disco que reproduce la banda sonora original de la película de 2010;
 The Black Swan (2008), tercer álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Story of the Year;
 Black Swan Songs (en español 'Canciones del cisne negro'), cuarto álbum de la banda de hip hop surcoreana Epik High;
 Black Swan Lane (en español 'Carril del Cisne Negro'), grupo musical inglés fundado en el año 2007 por Jack Sobel y John Kolbeck.
Black Swan canción perteneciente al grupo surcoreano BTS.

Otros 
 Black Swan Project (en español 'Proyecto Cisne Negro'), nombre dado por la empresa Odyssey Marine Exploration al descubrimiento y extracción de 500.000 monedas de oro y plata, entre otros objetos, procedentes de un naufragio.
 El cisne negro voluntarios es un grupo de voluntarios que trabajan por el bienestar animal y de las personas.